Rébusz, talány, rejtvény, nehezen érthető rejtélyes beszéd
Rébusz, egy kitalált szereplő a DC Comics képregényekben
Rébusz, Grätzer József, a rejtvénykirály klasszikus rejtvénykönyve